Il doppio del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Petra Delhees e Pat Medrado che hanno battuto in finale Penny Barg e Adriana Villagrán 6–1, 6–0.

Teste di serie 

 Marcella Mesker /  Eva Pfaff (primo turno)
 Laura Arraya /  Emilse Raponi (quarti di finale)

 Petra Huber /  Virginia Ruzici (primo turno)
 Jamie Golder /  Vicki Nelson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1985